Abel Kiprop Mutai (né en 1988), athlète kényan spécialiste du steeple.
 Asbel Kipruto Kiprop (né en 1989), athlète kényan spécialiste du demi-fond. Champion olympique du 1 500 mètres en 2008.
 Bernard Kiprop Kipyego (né en 1986), athlète kényan, spécialiste des courses de fond.
 Boniface Kiprop Toroitich (né en 1985), athlète ougandais spécialiste des courses de fond.
 Brimin Kiprop Kipruto (né en 1985), athlète kényan spécialiste du steeple. Champion olympique du 3 000 mètres steeple en 2008.
 Evans Kiprop Cheruiyot (né en 1982), athlète kényan spécialiste des courses de fond.
 Isaac Kiprop (né en 1986), coureur de fond ougandais
 Robert Kiprop (né en 1997), coureur de fond kényan
 Vincent Kiprop Chepkok (né en 1988), athlète kényan, spécialiste des courses de fond.
 Wilson Kiprop (né en 1987), athlète kényan spécialiste des courses de fond. Champion du monde de semi-marathon en 2010.

Patronyme kényan